Paweł Sapieha (zm. 1579) – wojewoda nowogródzki
 Paweł Sapieha (przed 1546-1580) – kasztelan kijowski
 Paweł Stefan Sapieha (1565-1635) – podkanclerzy litewski
 Paweł Jan Sapieha (1609-1665) – wojewoda wileński, hetman wielki litewski
 Paweł Franciszek Sapieha (1656-1715) – biskup żmudzki
 Paweł Sapieha (1781–1855) – wojskowy, działacz społeczny
 Paweł Sapieha (1860-1934) – działacz gospodarczy i społeczny, pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 Paweł Maria Sapieha (1900-1987) – zawodowy wojskowy, rezydent amerykańskiego kontrwywiadu